Tasikmalaya ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 lebten hier etwa 1,9 Millionen Menschen.

Geographie 
Der in der südöstlichen Region von Priangan (Preanger) gelegene Regierungsbezirk ist der bei weitem größte und wichtigste Regierungsbezirk in Ost-Preanger (Indonesisch: Priangan Timur). Der Regierungsbezirk wurde früher von der Stadt Tasikmalaya aus verwaltet, die jedoch seit 2001 verwaltungstechnisch unabhängig von dem Regierungsbezirk ist. Das Verwaltungszentrum des Regierungsbezirks befindet sich nun in Singaparna im Westen des Regierungsbezirks.

Der Kabupaten erstreckt sich zwischen 7°10′ und 7°26′32″ s. B. sowie zwischen 108°08′38″ und 108°24′02″ ö. L. Er hat im Westen den Kabupaten Garut, im Norden Majalengka, im Nordosten Ciamis und im Osten Pangandaran zum Nachbarn. Zudem grenzt im Nordosten die autonome Stadt (Kota) Tasikmalaya an den Regierungsbezirk, im Süden bildet die etwa 50 km lange Küstenlinie des Indischen Ozeans eine natürliche Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Tasikmalaya in 39 Distrikte (Kecamatan) mit 351 Dörfern (ländlichen Typs).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||class="unsortable" rowspan="2" | Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 32.06.01 ||style="text-align:left"| Cipatujah ||style="text-align:left"| Cipatujah || 246,67 || 62.858 || 70.904 || 287,4 || 103,2 || 15
|-
| 32.06.02 ||style="text-align:left"| Karangnunggal ||style="text-align:left"| Karangnunggal || 136,33 || 80.935 || 88.586 || 649,8 || 102,0 || 14
|-
| 32.06.03 ||style="text-align:left"| Cikalong ||style="text-align:left"| Cikalong || 139,66 || 61.181 || 67.803 || 485,5 || 101,8 || 13
|-
| 32.06.04 ||style="text-align:left"| Pancatengah ||style="text-align:left"| Cibongas || 201,85 || 44.618 || 49.375 || 244,6 || 102,7 || 11
|-
| 32.06.05 ||style="text-align:left"| Cikatomas ||style="text-align:left"| Pakemitan || 132,68 || 47.729 || 52.513 || 395,8 || 103,7 || 9
|-
| 32.06.06 ||style="text-align:left"| Cibalong ||style="text-align:left"| Cibalong || 58,58 || 30.483 || 32.826 || 560,4 || 101,0 || 6
|-
| 32.06.07 ||style="text-align:left"| Parungponteng ||style="text-align:left"| Parungponteng || 47,27 || 33.472 || 36.792 || 778,3 || 102,4 || 8
|-
| 32.06.08 ||style="text-align:left"| Bantarkalong ||style="text-align:left"| Hegarwangi || 59,83 || 34.245 || 37.803 || 631,8 || 103,8 || 8
|-
| 32.06.09 ||style="text-align:left"| Bojongasih ||style="text-align:left"| Bojongasih || 38,58 || 19.178 || 21.644 || 561,0 || 103,9 || 6
|-
| 32.06.10 ||style="text-align:left"| Culamega ||style="text-align:left"| Cintabodas || 68,32 || 22.913 || 26.684 || 390,6 || 103,2 || 5
|-
| 32.06.11 ||style="text-align:left"| Bojonggambir ||style="text-align:left"| Mangkonjaya || 169,29 || 38.341 || 43.766 || 258,5 || 103,6 || 10
|-
| 32.06.12 ||style="text-align:left"| Sodonghilir ||style="text-align:left"| Sodonghilir || 93,11 || 62.580 || 70.249 || 754,5 || 103,3 || 12
|-
| 32.06.13 ||style="text-align:left"| Taraju ||style="text-align:left"| Taraju || 55,85 || 37.357 || 41.505 || 743,2 || 101,3 || 9
|-
| 32.06.14 ||style="text-align:left"| Salawu ||style="text-align:left"| Salawu || 50,50 || 57.523 || 63.257 || 1.252,6 || 102,0 || 12
|-
| 32.06.15 ||style="text-align:left"| Puspahiang ||style="text-align:left"| Puspahiang || 34,90 || 32.675 || 35.060 || 1.004,6 || 99,3 || 8
|-
| 32.06.16 ||style="text-align:left"| Tanjungjaya ||style="text-align:left"| Tanjungjaya || 36,69 || 42.336 || 46.235 || 1.260,2 || 102,3 || 7
|-
| 32.06.17 ||style="text-align:left"| Sukaraja ||style="text-align:left"| Sukapura || 43,08 || 48.792 || 53.785 || 1.248,5 || 105,5 || 8
|-
| 32.06.18 ||style="text-align:left"| Salopa ||style="text-align:left"| Mandalahayu || 121,76 || 48.335 || 51.349 || 421,7 || 103,9 || 9
|-
| 32.06.19 ||style="text-align:left"| Jatiwaras ||style="text-align:left"| Jatiwaras || 73,37 || 47.827 || 52.600 || 716,9 || 104,1 || 11
|-
| 32.06.20 ||style="text-align:left"| Cineam ||style="text-align:left"| Cijulang || 78,79 || 33.288 || 33.852 || 429,7 || 98,1 || 10
|-
| 32.06.21 ||style="text-align:left"| Karang Jaya ||style="text-align:left"| Karangjaya || 47,90 || 12.374 || 12.520 || 261,4 || 102,2 || 4
|-
| 32.06.22 ||style="text-align:left"| Manonjaya ||style="text-align:left"| Manonjaya || 39,41 || 60.254 || 64.115 || 1.626,9 || 102,8 || 12
|-
| 32.06.23 ||style="text-align:left"| Gunung Tanjung ||style="text-align:left"| Gunungtanjung || 36,31 || 27.567 || 31.225 || 860,0 || 105,5 || 7
|-
| 32.06.24 ||style="text-align:left"| Singaparna ||style="text-align:left"| Singasari || 24,82 || 65.582 || 72.161 || 2.907,4 || 103,1 || 10
|-
| 32.06.26 ||style="text-align:left"| Sukarame ||style="text-align:left"| Mangunreja || 29,64 || 38.957 || 42.143 || 1.421,8 || 104,6 || 6
|-
| 32.06.25 ||style="text-align:left"| Mangunreja ||style="text-align:left"| Sukarame || 19,92 || 36.758 || 40.604 || 2.038,4 || 101,7 || 6
|-
| 32.06.27 ||style="text-align:left"| Cigalontang ||style="text-align:left"| Jayapura || 119,75 || 67.668 || 75.834 || 633,3 || 104,6 || 16
|-
| 32.06.28 ||style="text-align:left"| Leuwisari ||style="text-align:left"| Arjasari || 53,26 || 36.492 || 40.854 || 767,1 || 103,3 || 7
|-
| 32.06.30 ||style="text-align:left"| Sariwangi ||style="text-align:left"| Jayaratu || 49,66 || 30.309 || 35.268 || 710,2 || 104,9 || 8
|-
| 32.06.29 ||style="text-align:left"| Padakembang ||style="text-align:left"| Cisaruni || 37,71 || 35.581 || 41.021 || 1.087,8 || 101,5 || 5
|-
| 32.06.31 ||style="text-align:left"| Sukaratu ||style="text-align:left"| Sukaratu || 57,13 || 43.875 || 51.663 || 904,3 || 105,0 || 8
|-
| 32.06.32 ||style="text-align:left"| Cisayong ||style="text-align:left"| Cisayong || 59,40 || 52.728 || 60.324 || 1.015,6 || 102,2 || 13
|-
| 32.06.33 ||style="text-align:left"| Sukahening ||style="text-align:left"| Calincing || 28,42 || 29.373 || 30.869 || 1.086,2 || 99,6 || 7
|-
| 32.06.34 ||style="text-align:left"| Rajapolah ||style="text-align:left"| Rajapolah || 21,45 || 44.479 || 50.201 || 2.340,4 || 104,3 || 8
|-
| 32.06.35 ||style="text-align:left"| Jamanis ||style="text-align:left"| Sindangraja || 21,28 || 32.251 || 36.955 || 1.736,6 || 102,5 || 8
|-
| 32.06.36 ||style="text-align:left"| Ciawi ||style="text-align:left"| Ciawi || 45,32 || 57.593 || 65.538 || 1.446,1 || 101,4 || 11
|-
| 32.06.37 ||style="text-align:left"| Kadipaten ||style="text-align:left"| Buniasih || 45,79 || 32.761 || 39.454 || 861,6 || 107,7 || 6
|-
| 32.06.38 ||style="text-align:left"| Pagerageung ||style="text-align:left"| Pagerageung || 66,74 || 51.223 || 58.514 || 876,8 || 102,8 || 10
|-
| 32.06.39 ||style="text-align:left"| Sukaresik ||style="text-align:left"| Sukaratu || 17,80 || 33.184 || 39.352 || 2.210,8 || 101,9 || 8
|-
! 32.06 || Kab. Tasikmalaya || Singaparna || style="text-align:right"| 2.708,82 ||style="text-align:right"| 1.675.675 ||style="text-align:right"| 1.865.203
! style="text-align:right"| 688,6 || 102,9 || 351
|}

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten in Tasikmalaya 1.865.203 Menschen, davon 919.113 Frauen und 946.090 Männer.

Ende 2021 bekannten sich 99,96 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – lediglich 0,04 % waren Christen (375 ev.-luth. / 286 röm.-kath.).

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Tasikmalaya (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat